Diòpites (en llatí Diopeithes, en grec antic Διοπείθης) fou un legislador atenenc que menciona l'enciclopèdia Suides, i diu que va establir una llei per la qual seria condemnat qualsevol ciutadà d'Atenes que fes nit al Pireu, però un dia ell mateix es va saltar involuntàriament aquesta norma i va ser jutjat per la seva pròpia llei.

Referències 

Polítics de l'antiga Atenes